Hüpfen bezeichnet
eine Tätigkeit, siehe Springen
eine Ortsgegend in der Gemeinde Trubschachen, Kanton Bern, Schweiz, vgl. auch Hüpfenboden und Hüpfenhüttli

Siehe auch: